Platynereis — рід морських багатощетинкових червів Нереїдові (Nereididae).

Види 

 Platynereis abnormis
 Platynereis antipoda
 Platynereis arafurensis
 Platynereis australis
 Platynereis bengalensis
 Platynereis bicanaliculata
 Platynereis calodonta
 Platynereis cebuensis
 Platynereis coccinea
 Platynereis cristatus
 Platynereis dumerilii
 Platynereis festiva
 Platynereis fuscorubida
 Platynereis hugonis
 Platynereis hutchingsae
 Platynereis insolita
 Platynereis karaka
 Platynereis kau
 Platynereis magalhaensis
 Platynereis mahanga
 Platynereis massiliensis
 Platynereis mucronata
 Platynereis nadiae
 Platynereis pallida
 Platynereis patagonica
 Platynereis polyscalma
 Platynereis pulchella
 Platynereis sinica
 Platynereis tongatabuensis
 Platynereis uniseris

Примітки

Посилання 
 Read, G.B. 2007: Taxonomy of sympatric New Zealand species of Platynereis, with description of three new species additional to P. australis (Schmarda) (Annelida: Polychaeta: Nereididae). Zootaxa,  1558: 1–28. Abstract & excerpt 

Нереїдові
Роди кільчастих червів